Il singolare femminile del torneo di tennis Hong Kong Open 1980, facente parte del WTA Tour 1980, ha avuto come vincitrice Wendy Turnbull che ha battuto in finale Marcie Harper 6-0, 6-2.

Teste di serie 

 Wendy Turnbull (campionessa)
 Greer Stevens (primo turno)
 Sharon Walsh (semifinali)
 Heidi Eisterlehner (primo turno)

 Susan Leo (semifinali)
 Julie Harrington (quarti di finale)
 Nerida Gregory (quarti di finale)
 Marcie Harper (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hong Kong Open 1980